

Codici 
 QNE – codice Q per D: "Quale indicazione darà il mio altimetro all'atterraggio a ... (luogo) alle ore ..., con la scala impostata a 1013,25 millibar (29,92 pollici di mercurio)?" R: "All'atterraggio a ... alle ore ..., con la scala impostata a 1013,25 millibar (29,92 pollici), il tuo altimetro indicherà ..."

Altro 
 QNE – codice utilizzato erroneamente per indicare il regolaggio standard nel regolaggio altimetrico